Otto Scharlach ist der Name folgender Personen:

* Otto Scharlach (Jurist) (1876–1957), deutscher Jurist und Schriftsteller

Otto Scharlach steht für:

 Otto Scharlach Metallwerk (Metallwerke Otto Scharlach), deutsches Beleuchtungsunternehmen